A Primeira Divisão de 1969-70 foi a 36.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o décimo terceiro título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Líder por jornada

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica foi o melhor marcador da época, tendo marcado 20 golos.

Promoções e despromoções 1970/1971
Despromovidos à Segunda Divisão 1970/1971
 Sporting Braga
 União de Tomar
Promovidos à Primeira Divisão 1970/1971
 Tirsense
 Farense

Campeão

Ligações externas 
 
 

 

Futebol de 1969 em Portugal
Futebol de 1970 em Portugal